Вище професійне училище № 36 с. Балин — це державний навчальний заклад третього атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію потребу громадян у вищій та професійно-технологічній освіті.

Навчальним закладом підготовлено:

· понад 23 тисячі кваліфіковах робітників;

· 795 осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»;

· 380 випускників зі спеціальності «Механізація сільського господарства»,

· 415 випускників зі спеціальності «Бухгалтерський облік»
 
За роки підготовки молодших спеціалістів за ступеневою формою навчання 211 випускників навчались і продовжують навчатися на денній та заочній формі навчання в Подільському державному аграрно-технічному університеті та інших вищих навчальних закладах III—IV рівнів акредитації

Контакти: с. Балин, вул. Леніна, 1

Дунаєвецький район, Хмельницька область

35440

www.vpu36.at.ua

Випускники 
 Філімонов Дмитро Юрійович (1986—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Вищі навчальні заклади Хмельницької області
Дунаєвецький район